Molekulska formula -{C4H9Cl}- se može odnositi na:

 1-Hlorobutan
 Izobutil hlorid
 Tert-Butil hlorid